Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1951 bestod av 10 lag, och KTP Kotka vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1951 i Finland
Fotbollssäsongen 1951
1951